St. Michael’s Church ist der Name folgender Kirchen:

im Vereinigten Königreich:
 St. Michael’s Church (Ditton)
 St. Michael’s Church (Michaelchurch)
 St Michael’s Church (Linlithgow)

in den Vereinigten Staaten:
 St. Michael’s Church (Maryland), NRHP-ID-Nr. 79003273
 St. Michael’s Church (Massachusetts), NRHP-ID-Nr. 73000305
 St. Michael’s Church (New York), NRHP-ID-Nr. 96001354
 St. Michael’s Church (North Dakota), NRHP-ID-Nr. 88000983

Siehe auch:
 St. Michael’s Catholic Church
 St. Michael’s Episcopal Church
 Michaeliskirche